Ingo Wirth ist der Name folgender Personen:

* Ingo Wirth (Mediziner) (* 1952), deutscher Mediziner und Kriminalwissenschaftler (Forensiker)
 Ingo Wirth (Schauspieler) (* 1972), deutscher Schauspieler